Die Abkürzung LGR steht für:
 Landesgesundheitsrat Bayern
 IATA-Code des Flughafens von Cochrane (Chile)
 Landesgrenze (bei der DB)
 Lagos Government Railway, frühere Eisenbahngesellschaft in Nigeria

Abkürzung